Hamurabi je lahko:
 Hamurabi, babilonski vladar
 vzdevek slovenskega ekonomista Bogdana Oblaka, idejnega očeta slovenske lipe